De Serie A 1930/31 was het 30ste voetbalkampioenschap (Scudetto) in Italië en het tweede seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.

Eindstand

Uitslagen 

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1930/31